Соня О́кессон (, 19 апреля 1926 — 5 мая 1977) — шведская ,  и .

Биография 
Соня Оккессон начала сочинять в возрасте 28 лет после переезда в Стокгольм и развода с плотником, в браке с которым родила двоих детей. В этот момент она была беременна третьим ребёнком (он умер в возрасте двух лет от лейкемии).

В 1956 году Соня вышла замуж за Бу Холмберга и родила четвёртого ребёнка. В следующем году она опубликовала свой первый сборник стихов — Situationer. В 1963 году после публикации книги Husfrid к ней пришёл успех, она стала известна благодаря своему авторскому стилю, образу жизни и общественным комментариям. После 9 лет брака она развелась. Её третьим мужем стал шведский поэт , от которого она родила своего пятого ребёнка. В 1970-х годах она переехала в Хальмстад, после того как началась её душевная болезнь. В 1977 году в возрасте 51 года писательница скончалась от рака.

Феминистское движение высоко оценило творчество Окессон и часто цитировало её труды. Самым знаменитым из них, возможно, является «äktenskapsfrågan».

Произведения

Лирика 
 Situationer (1957)
 Glasveranda (1959)
 Husfrid (1963)
 Pris (1968)
 Sagan om Siv (1974)

Проза 
 Skvallerspegel (1960)
 Leva livet (1961)
 Efter balen (1962)

Примечания

Литература 
 

Умершие от рака